Мамаєв Володимир Володимирович (1976—2022) — молодший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Мамаєв Іван Гнатович (1923—1997) — радянський і український садівник, директор дослідного господарства «Мелітопольське», Герой Соціалістичної Праці, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Мамаєв Микола Васильович (1924—1998) — молодший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Мамаєв Павло Костянтинович (* 1988) — російський футболіст, півзахисник клубу «Краснодар».
 Мамаєв Юрій Ігорович (* 1984) — російський футболіст, півзахисник литовського клубу «Тракай».

 Мамаєва Ніна Василівна (1923—2001) — російська радянська актриса, педагог.